Тимея Бачински (Timea Bacsinszky, ; ) — швейцарская профессиональная теннисистка венгерского происхождения; серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде; победительница девяти турниров WTA (четыре — в одиночном разряде).

Биография 
Одна из четырёх детей этнических венгров Сусанны и Игоря Бачински; её брата зовут Даниэль, а сестёр Софи и Мелинда. Мать — стоматолог родом из Дебрецена, отец — тренер по теннису родом из трансильванского Сатмара (первоначально работал в одном из румынских клубов); под его влиянием вся семья заиграла в эту игру. Тимея в теннисе с трёх лет.

Во время матча швейцарка предпочитает действовать у задней линии; лучший удар — подача. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Первый титул на турнирах ITF Бачински выиграла в 2003 году. В период с 2004 по 2005 год на юниорских турнирах турнирах серии Большого шлема трижды доходила до полуфинала. Дебют в основных соревнованиях WTA-тура состоялся в 2003 году на турнире в Цюрихе в парном разряде. В одиночных соревнованиях тура сыграла впервые в мае 2004 года в Страсбурге. В апреле 2005 года сыграла первые матчи за сборную Швейцарии в розыгрыше Кубка Федерации. В апреле 2006 года выиграла 75-тысячник ITF в Динане, где побеждала еще в 2004 году. В мае 2006 года выиграла 50-тысячник ITF в Сен-Годенсе, начав путь с квалификационных раундов. В октябре на турнире 1-й категории в Цюрихе Бачински, пройдя на турнир через квалификацию, обыграла двух теннисисток из топ-20: Анастасию Мыскину и Франческу Скьявоне (итальянка отказалась от продолжения матча после проигранного первого сета). В четвертьфинале Бачински проиграла Марии Шараповой, которая победила в том розыгрыше турнира.

В апреле 2007 года Бачински сделала победный дубль на 100-тысячнике ITF в Кань-сюр-Мере, победив в одиночном и парном разрядах. В мае, пройдя квалификационный отбор на Открытый чемпионат Франции, дебютировала в основных соревнованиях Большого шлема и прошла до второго раунда. Этот результат позволил швейцарке войти в топ-100 мирового рейтинга. На Уимблдонском турнире в первом раунде Бачински проиграла Вере Душевиной. Следующий раз на корт она вышла только через два месяца, выступив на Открытом чемпионате США, где в первом раунде проиграла другой россиянке Надежде Петровой.

Выпав из первой сотни, на Открытый чемпионат Австралии 2008 года Бачински пробивалась через квалификацию, дойдя в итоге до второго раунда. В феврале через квалификацию она прошла на турнир в Антверпене, где вышла в полуфинал и обыграла по ходу турнира восьмую ракетку мира Даниэлу Гантухову (отказ соперницы при счёте 6:2, 4:6, 4:1 в пользу Бачински). В полуфинале она проиграла первой ракетке Жюстин Энен, сумев выиграть один сет (6:2, 3:6, 3:6). Следующий раз до полуфинала Бачински добралась в мае на грунтовом турнире в Страсбурге. На Открытом чемпионате Франции, как и год назад, она вышла во второй раунд. Такой же результат был достигнут и на Уимблдонском турнире, где путь дальше ей преградила пятая в мире Елена Дементьева. В августе впервые приняла участие в летних Олимпийских играх, проводившихся в Пекине. Её соперницей по первому раунду стала восьмая в мире Винус Уильямс, которой Бачински проиграла 3:6, 2:6. На Открытом чемпионате США впервые вышла в третий раунд, где не смогла переиграть седьмую в мире Динару Сафину 6:3, 5:7, 2:6. Сезон 2008 года впервые завершила в топ-100, заняв 53-е место.

2009—2013 (травмы) 

В мае 2009 года на Открытом чемпионате Франции Бачински выбыла на стадии второго раунда, а в июне такой же результат показала на Уимблдонском турнире. В июле, начав с квалификации, вышла в полуфинал в Будапеште. Также она выступила через неделю в Праге, где стартовала в квалификационных раундах. Затем до полуфинала Бачински дошла еще и на турнире в Стамбуле. На Открытом чемпионате США она проиграла во втором раунде. В октябре на турнире в Люксембурге выиграла первый титул WTA. В финале она переиграла немку Сабину Лисицки 6:2, 7:5.

На Открытом чемпионате Австралии 2010 года Бачински выбыла уже в первом раунде. Преодолеть эту стадию на турнирах в следующий раз ей удалось в конце марта на турнире в Майами, где она смогла выйти в четвёртый раунд и обыграть № 11 в мире Ли На 6:4, 4:6, 7:6(3). Перейдя в апреле на грунт, она вышла в четвертьфинал на турнире в Барселоне. На Открытом чемпионате Франции проиграла во втором раунде, а на Уимблдоне уже в первом. В июле, выступая в парах совместно с Татьяной Гарбин она выиграла два титула подряд на турнирах в Будапеште и Праге. Затем на турнире в Бадгастайне Бачински вышла в финал как в одиночном, так и в парном разрядах, но оба проиграла (в одиночном Юлии Гёргес 1:6, 4:6). На Открытом чемпионате США она выбыла на старте. В октябре вышла в четвертьфинал Пекине, а также совместно с Гарбин завоевала парный титул в Люксембурге. 2010 год закончила в шаге от топ-50, заняв 51-ю строчку.

На Австралийском чемпионате 2011 года Бачински вновь проиграла в первом раунде. Сезон ей пришлось закончить досрочно. В марте она получили серьезную травму ноги и почти на год не выходила на корт. Возвращение состоялось в феврале 2012 года. Из-за низкого рейтинга Бачински принимала участие и на турнирах ITF. В июле она выиграла 15-тысячник, а осенью два 25-тысячника. На Открытый чемпионат США она получила специальное приглашение и приняла участие в основном турнире, но проиграла уже на старте. В 2013 году она вновь пропустила из-за травм много турниров. Первый раз в сезоне выступила в феврале на турнире ITF, а второй в мае в квалификации Открытого чемпионата Франции. В июле смогла выиграть 50-тысячник ITF во Франции. Проблемы со здоровьем не дали Бачински полноценно выступить в соревнованиях тура и три сезона подряд она в рейтинге занимала места далеко за пределами топ-100.

2014—2016 (возвращение, попадание в топ-10 и серебро Олимпиады в парах) 

2014 год Бачински начала с выигрыша 25-тысячника ITF во Франции и 15-тысячника в Эстонии. В конце апреля через квалификацию она пробилась на турнир WTA в Оэйраше, где смогла впервые за долгое время выйти в четвертьфинал. В первом раунде турнира она переиграла 19-ю в мире Саманту Стосур. Выиграв три раунда квалификации, Бачински прошла на Открытый чемпионат Франции, где во втором раунде её остановила 15-я в мире Карла Суарес Наварро. На Уимблдонском турнире вновь проиграла во втором раунде, на этот раз Марии Шараповой. На Открытом чемпионате США на той же стадии она проиграла Винус Уильямс. В сентябре вышла в полуфинал на турнире в Гуанчжоу. Затем она успешно выступила на турнире Премьер-серии в Ухане. Бачински, преодолев квалификацию и первый раунд, смогла затем выбить с турнира двух сильных россиянок: 14-ю в мире Екатерину Макарову и 4-ю Марию Шарапову. Попав таким образом в четвертьфинал, Бачински проиграла 7-й ракетке мира Каролине Возняцки. В октябре совместно с Кристиной Барруа она выиграла парные соревнования в Люксембурге. Бачински смогла вернуть форму после травм и заняла по итогам сезона 48-е место.

В начале 2015 года Бачински успешно выступила на турнире в Шэньчжэне, где вышла в финал. В полуфинале турнира она обыграла 4-ю ракетку мира Петру Квитову 6:4, 6:4, а в финале уступила 3-й в мире Симоне Халеп 2:6, 2:6. На Открытом чемпионате Австралии ей удалось в первом раунде выбить с турнира 15-ю ракетку мира Елену Янкович 6:1, 6:4. Дойдя то третьего раунда, Бачински уступила Гарбинье Мугурусе. В феврале, спустя более пяти лет после первого, Бачински выиграла второй в карьере одиночный титул WTA — на турнире в Акапулько, где в финале переиграла француженку Каролин Гарсию 6:3, 6:0. Через неделю эти соперницы вновь встретились в финале на турнире в Монтеррее и вновь победила Бачински (4:6, 6:2, 6:4). В марте вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе, переиграв на пути к нему восьмую сеяную Екатерину Макарову, а проиграв только первой ракетке мира Серене Уильямс.

Перейдя в апреле 2015 года на грунт, Бачински вышла в четвертьфинал в Марракеше. Главный результат сезона пришёлся на Открытый чемпионат Франции. Бачински впервые в карьере смогла дойти до полуфинала турнира Большого шлема. Она обыграла Лару Арруабаррену, Терезу Смиткову, Мэдисон Киз (16-й номер посева), Петру Квитову (4-й номер посева) и Алисон ван Эйтванк. В борьбе за выход в финал Бачински проиграла лидеру мировой классификации Серене Уильямс 6:4, 3:6, 0:6. Результат позволил занять 15-е место в мировом рейтинге. На Уимблдонском турнире прошла в четвертьфинал. На пути к нему переиграла Юлию Гёргес, Сильвию Солер-Эспиносу, Сабину Лисицки (№ 18 посева) и Монику Никулеску. Проиграла Гарбинье Мугурусе.

Бачински неудачно проводила подготовку к Открытому чемпионату США, проигрывая на турнирах в первом раунде. Также на старте она выбыла и в США. Взяв после этого паузу до октября, вышла в финал турнира в Пекине, обыграв в том числе ряд теннисисток из топ-20: Карлу Суарес Наварро, Сарру Эррани и Ану Иванович. В финале она проиграла Мугурусе. После этого выступления Бачински впервые в карьере попала в топ-10, но завершила год на 12-й строчке.

На Австралийском чемпионате 2016 года проиграла во втором раунде Аннике Бек. В марте на турнире в Индиан-Уэллсе вышла в четвёртый раунд, а затем в Майами и — в полуфинал, выбив из розыгрыша трёх сеянных теннисисток: Ану Иванович (№ 16), Агнешку Радваньскую (№ 3) и Симону Халеп (№ 5). В борьбе за выход в финал Бачински проиграла россиянке Светлане Кузнецовой 5:7, 3:6. В мае Бачински выиграла четвёртый одиночный титул WTA в карьере, завоевав его на грунтовом турнире в Рабате. В мае на турнире серии Премьер 5 в Риме. В 1/4 она также вышла и на Ролан Гаррос, обыграв для этого в четвёртом раунде Винус Уильямс.

В июле 2016 года Бачински вышла в полуфинал турнира в Гштаде. После этого она отправилась на Олимпийские игры, которые проходили в Рио-де-Жанейро. В одиночном разряде она проиграла уже в первом раунде, но зато в парном разряде Тимея сыграла в команде со знаменитой соотечественницей Мартиной Хингис. Швейцарская пара смогла завоевать серебряную медаль. В Олимпийском финале Бачински и Хингис проиграли Елене Весниной и Екатерине Макаровой — 4:6, 4:6. По итогам сезона Бачински заняла 15-е место в одиночном рейтинге.

2017—2019 (второй полуфинал на Ролан Гаррос и завершение карьеры) 
В феврале 2017 года Бачински помогла Швейцарии обыграть в четвертьфинале Кубка Федерации сильную команду Франции. Она выиграла оба личных матча у Корне и Младенович и победила в паре с Хингис. В апреле в полуфинале с командой Белоруссии она выиграла у Арины Соболенко, а вот Александре Соснович уже проиграла и Швейцария проиграла со счётом 2:3. Подготовку к Ролан Гаррос Бачински провела не на высоком уровне, судя по количеству турниров и результатом на них, но на самом Открытом чемпионате Франции смогла себя проявить.  Ей удалось во второй раз на кортах Парижа выйти в полуфинал Большого шлема. В четвёртом раунде была обыграна Винус Уильямс, а в 1/4 финала Кристина Младенович. В трёхсетовом полуфинале она все-таки уступила дорогу в решающий матч более молодой Елене Остапенко — 6:7(4), 6:3, 3:6. После Уимблдона, на котором Тимея доиграла до третьего раунда, она была вынуждена досрочно завершить сезон из-за травмы правой руки, а в сентябре она успешно перенесла операцию.

Возвращение на корт состоялось в феврале 2018 года на турнире в Санкт-Петербурге. В парном разряде вместе с Верой Звонарёвой Бачински смогла завоевать титул, в финале обыграв дуэт Алла Кудрявцева и Катарина Среботник. Это пятый титул WTA в парном разряде в карьере. В одиночном разряде до сентября она не смогла выиграть ни одного матча (девять поражений подряд). Первая победа за год была добыта 13 сентября на 80-тысячнике из цикла ITF в Биаррицк против Катарины Завацкой. Бачински дошла до финала того турнира, но проиграла там в двух сетах Тамаре Корпач из Германии. В октябре Бачински дошла до полуфинала турнира WTA в Тяньцзине (Китай), но проиграла Каролине Плишковой.

На Открытом чемпионате Австралии в первом раунде Бачински легко обыграла № 10 в мире на тот момент Дарью Касаткину, но в третьем проиграла Гарбинье Мугурусе. В июне на турнире младшей серии WTA 125K в Боле, (Хорватия). Результаты так и не вернулись к Тимее. После проигрыша в первом раунде Открытого чемпионата США она сыграла только на одном турнире в турнире в Сеуле, который оказался последним в карьере швейцарской теннисистки.

Через два года после последнего матча, в июле 2021 года Бачински объявила о завершении карьеры.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (7)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (20)

Победы (13) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы Олимпийских турниров в женском парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (24)

Победы (15)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Швейцарии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года